Antidote (band), een Nederlandse punkband
 Antidote Records, een Brits platenlabel
 Antidote Films, een filmmaatschappij uit New York
 Antidote (nummer), een nummer van de Swedish House Mafia samen met Knife Party
 antidote, Engels voor antidotum, tegengif